Il singolare del torneo di tennis ATP Volvo International 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale 7–5, 2–6, 7–5  Jimmy Connors.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jimmy Connors (finale)
  Rod Laver (quarti di finale)
  Ian Fletcher (semifinali)
  John Alexander (semifinali)

 Gerald Battrick (quarti di finale) 
 Tom Edlefsen (quarti di finale) 
 Bob Carmichael (quarti di finale) 
 Vijay Amritraj (campione)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Volvo International 1973